VFIL peut signifier :
 Voie ferrée d'intérêt local, le régime juridique des chemins de fer secondaires français
 la Compagnie générale de voies ferrées d'intérêt local, ancienne compagnie française qui exploitait de telles lignes